Звончићи су вишезначан појам који упућује на следећа значења:

 Звончићи (инструмент), музички инструмент
 Звончићи (ботаника), група биљака